István Kemény ist der Name folgender Personen:

* István Kemény (Soziologe) (1925–2008), ungarischer Soziologe
 István Kemény (Schriftsteller) (* 1961), ungarischer Schriftsteller